piętnastka – nazwa liczby 15
 Piętnastka – układanka logiczna
 Piętnastka – gra bilardowa

Zobacz też 

 
 15